

Osoby 
 Andreas Kaplan – profesor marketingu, rektor
 David Kaplan – współczesny amerykański filozof i logik, najbardziej znany ze swych badań nad demonstratywami
 Julio Kaplan – portorykański szachista pochodzenia argentyńskiego
 Lewis Kaplan – francuski brydżysta
 Louis „Kid” Kaplan – amerykański bokser zawodowy
 Mordechaj Kaplan – filozof, główny twórca judaizmu rekonstrukcjonistycznego
 Robert D. Kaplan – dziennikarz, korespondent zagraniczny, reporter wojenny, pisarz i analityk polityczny
 Robert S. Kaplan – współtwórca koncepcji rachunku kosztów działań (ang. Activity-Based Costing)
Inna forma tego nazwiska to Kapłan:
 Fanny Kapłan – prawdopodobna wykonawczyni zamachu na Lenina

Planetoida 
 (1987) Kaplan

Inne 
 Kaplan – miasto w stanie Luizjana
 Turbina Kaplana